

Топонім

Міло (муніципалітет) — муніципалітет в Італії.

Міло — місто-повіт у провінції Хунань

Міло — місто, штат Айова
 Міло — місто, штат Мен
 Міло — місто, штат Нью-Йорк
 Міло — селище, штат Міссурі
 Міло — переписна місцевість, штат Мен

Інше 
 Міло — річка в Гвінеї
 Міло — річка в КНР

Прізвище 
 Паскаль Міло (;  , Palasë, Хімара) — албанський історик, політик, лідер Соціал-демократичної партії Албанії.